Командний чемпіонат світу із шахів 2017, що проходив з 16 по 26 червня 2017 року в Ханти-Мансійську (Росія).
Переможцями чемпіонату вдруге поспіль стали шахісти збірної Китаю.

Регламент 
 Команда складається з 5 гравців (1 запасний) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Розподіл місць (при однаковій кількості командних очок):
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Особиста зустріч
 Коефіцієнт Зоннеборга — Бергера
 Особистий результат на вищих шахівницях:
 Перемога на 1-й шахівниці — 4 очки
 Перемога на 2-й шахівниці — 3 очки
 Перемога на 3-й шахівниці — 2 очки
 Перемога на 4-й шахівниці — 1 очко
 При нічиї очки будуть розділятися
 Якщо команди розділять призові місця, то між ними проводиться матч із швидких шахів (15 хвилин на партію).
 При нічийному результаті, проводиться жереб.

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 17-21, 23-26 червня 2017 року
 Вихідний день: 22 червня 2017 року
 Початок партій 1-8 тур о 15-00, 9 тур о 11-00 (UTC+5 — час місцевий);

Учасники

Склади команд-учасників

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця::

 Радослав Войташек () — 66,7 % (6 з 9 очок) 
 Дін Ліжень () — 62,5 % (5 з 8 очок) 
 Відіт Сантош Гуджраті () —54,5 % (5 з 9 очок) 
 Друга шахівниця:
 Ян Непомнящий () — 75,0 % (6 з 8 очок) 
 Юй Ян'ї () — 66,7 % (6 з 9 очок) 
 Ян-Кшиштоф Дуда () — 61,1 % (5½ з 9 очок) 
 Третя шахівниця:

 Микита Вітюгов () — 71,4 % (5 з 7 очок)
 Вей І () — 66,7 % (6 з 9 очок) 
 Кацпер Пьорун () — 50,0 % (3½ з 7 очок) 
 Четверта шахівниця:
 Лі Чао ()  — 77,8 % (7 з 9 очок)
 Максим Матлаков ()  — 71,4 % (5 з 7 очок)
 Олександр Моїсеєнко () — 68,8 % (5½ з 8 очок) 
 Резервна шахівниця:
 Володимир Федосєєв () — 75,0 % (6 з 8 очок)
 Гжегож Гаєвський ()  — 60,0 % (3 з 5 очок) 
 Мартин Кравців () — 57,1 % (4 з 7 очок)

Шахісти з найкращим перфомансом 
 Ян Непомнящий () — 2820 
 Лі Чао () — 2809 
 Володимир Федосєєв () —  2782

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату  
 11th World Team Chess Championship: Khanty-Mansiysk 2011  

Шахові турніри 2017
Командний чемпіонат світу із шахів
Шахові змагання у Росії
Червень 2017